Râul Brăneasa se poate referi la:

 Râul Brăneasa, Valea Ursului
 Râul Brăneasa, Florișoru

Vezi și 
 Râul Bran
 Râul Brana

 Bran (dezambiguizare)

Toponime românești